Ghislain Gimbert – calciatore francese
 Philippe Gimbert – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 francese
 Sébastien Gimbert – pilota motociclistico francese